

Населені пункти та їхні частини

 Ґлухувек — село в гміні Рава-Мазовецька Равського повіту Лодзинського воєводства
 Ґлухувек — село в гміні Пшесмики Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Ґлухувек — колонія в гміні Поґожеля Гостинського повіту Великопольського воєводства

Примітки